Un becquet est :
 la partie saillante d'un rocher, permettant d'assurer une cordée par le passage d'une sangle dans ce becquet,
 un des noms vulgaires du saumon,
 un accessoire automobile avant ou arrière, permettant de diriger et réguler l'air.
 fragment de texte qu'un auteur ajoute ou modifie au cours des répétitions :

Patronyme 

 Becquet de Mègille, famille française installée à Douai depuis 1532 ;
 Charles Becquet (1804-1870), homme politique français ;
 Charles-François Becquet (), peintre sur porcelaine français, actif à la Manufacture de Vincennes, de Sceaux et de Sèvres entre 1748 et 1765 ;
 Henry Jean Becquet (1812-1855), graveur français ;
 Just Becquet (1829-1907), sculpteur français ;
 Michel Becquet (né en 1954), tromboniste, professeur au conservatoire de Lyon.
 Loïc Becquet (né en 1991), ingénieur et auteur français.

Toponyme 
 Port du Becquet, à l'est de Cherbourg ;
 Becquet de l'Iton, ouvrage hydraulique de maçonnerie sur la commune de Bourth en Normandie.

Autres 
 Becquet, société française de vente à distance de linge de maison et d'objets décoratifs.